Сарентино (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

Население составляет 7118 человек (31-8-2018), плотность населения составляет 23,55 чел./км². Занимает площадь 302 км². Почтовый индекс — 39058. Телефонный код — 0471.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица. Её Успение особо празднуется 15 августа.

Демография 
Динамика населения:

Большинство населения (98 %) — немецкоговорящие, 1,82 % являются итальянцами.

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sarentino.bz.it/

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики